solidus – znak typograficzny:
 według standardu Unikodu – znak: / (U+002F; ang. slash)
 w terminologii angielskiej typografii – znak: ∕ (U+2215; ang. division slash)
 solidus – linia lub powierzchnia na wykresie fazowym, na której kończy się przemiana cieczy w ciało stałe

Zobacz też 
 solid (łac. solidus) – złota moneta rzymska